Akira er en manga og anime af Katsuhiro Otomo.
 Akira (The Simpsons) er en restaurantejer i The Simpsons universet
 Akira Toriyama Japansk serietegner

Se også
 Akira Kurosawa – en japansk filminstruktør og manuskriptforfatter